Вільга — шляхетський рід гербу Бонча.
 Вільга - назва польського літака. 

 Вільга () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Вільга () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Ґміна Вільґа () — сільська ґміна у центральній Польщі